Contenuto – nel commercio elettronico
 Contenuto – nell'ambito dell'open source
 Contenuto – nell'ambito della comunicazione, l'oggetto del discorso, il tema
 Contenuto – in geotecnica
 Contenuto – in matematica, riguardante i polinomi
 Contenuto – in diritto
 Contenuto – in statistica